Суперлига (, ) — высшая лига чемпионата Дании по футболу. Основана в 1991 году. Ранее высшей лигой был 1-й дивизион. Трёхкруговой турнир проходит с июля по май, каждая команда проводит 33 матча. С 2001 года официальным спонсором являются «Скандинавские авиалинии» (SAS), поэтому официально турнир называется «Лига SAS» ().

Первоначально Суперлига состояла из 10 команд. В сезоне 1991 был проведён простой двухкруговой турнир, в 1991—1995 годах сезон состоял из 2 частей: сначала 10 команд играли 2 круга, потом 2 худших выбывали, остальные снова играли 2 круга.

В сезоне 2016/2017 Суперлига приобрела революционно новый формат — его разработкой занималась привлеченная голландская компания Hypercube. Количество команд Суперлиги увеличилось с 12 до 14. В первом круге команды играли между собой дважды, во втором круге топ-6 команд играли между собой за чемпионство, участие в Лиге Чемпионов и участие в Лиге Европы в 1-м квалификационном раунде. Остальные команды делились на две четверки: места с 7 по 10 играли за право играть плей-офф Лиге Европы, а места с 10 по 14 — за выживание в лиге. Однако в сезоне 2020/2021 лига вернулась к формату в 12 команд и двум шестеркам после первого круга. Так решающих матчей в чемпионате стало больше. Сильные команды стали играть между собой чаще, что положительно повлияло на количество зрителей на трибунах.

Чемпионы 
Национальный футбольный турнир () (1912—1927 гг.)

Датский турнир () (1927—1929 гг.)

Чемпионат серии () (1929—1940 гг.)

Годы войны (1940—1945 гг.)

1-й дивизион () (1945—1990 гг.)

Суперлига ()

Достижения клубов

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт датской Суперлиги
 История чемпионата Дании по футболу на официальном сайте Датского футбольного союза
 Список чемпионов на rsssf.com

Дания